Pála Birodalom – India Bengál majd Kamarúpa területén virágzó birodalom
 Pála-dinasztia – Kamarúpa hindu uralkodói
 Pála-dinasztia – Bengál buddhista uralkodói